YW steht für:
 Yreka Western Railroad (Reporting Mark), US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Air Nostrum (IATA-Code), spanische Regionalfluggesellschaft
 Yottawatt entsprechend 1024 Watt (Einheit), SI-Einheit der Leistung
 Beverley, Großbritannien (Kfz-Kennzeichen)

yW steht für:
 Yoktowatt entsprechend 10−24 Watt (Einheit), SI-Einheit der Leistung

Abkürzung